El topónimo Pleasant Hill puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 dos municipios en el estado de Arkansas:
 Pleasant Hill, en el condado de Izard;
 Pleasant Hill, en el condado de Newton;
 Pleasant Hill, una ciudad en el estado de California;
 Pleasant Hill, un municipio en el estado de Carolina del Norte;
 Pleasant Hill, un lugar designado por el censo en el estado anterior;
 Pleasant Hill, un municipio en el estado de Dakota del Norte;
 Pleasant Hill, un municipio en el estado de Illinois;
 Pleasant Hill, una villa en el estado anterior;
 Pleasant Hill, una ciudad en el estado de Iowa;
 Pleasant Hill, una villa en el estado de Luisiana;
 Pleasant Hill, un municipio en el estado de Minnesota;
 Pleasant Hill, una ciudad en el estado de Misuri;
 dos municipios en el estado anterior:
 Pleasant Hill, en el condado de Cass;
 Pleasant Hill, en el condado de Sullivan.
 dos distritos electorales en el estado de Nebraska:
 Pleasant Hill, en el condado de Hitchcock;
 Pleasant Hill, en el condado de Saline;
 Pleasant Hill, una villa en el estado de Ohio;
 Pleasant Hill, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania;
 Pleasant Hill, un pueblo en el estado de Tennessee;
 Pleasant Hill, un lugar designado por el censo en el estado de Texas.